Saint-Cernin ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Cernin (Cantal) im Département Cantal
 Saint-Cernin (Lot), ehemalige Gemeinde im Département Lot

mit Namenszusatz:
 Saint-Cernin-de-Labarde im Département Dordogne
 Saint-Cernin-de-Larche im Département Corrèze
 Saint-Cernin-de-l'Herm im Département Dordogne
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac im Département Dordogne

Siehe auch:
 Saint-Sernin